Niemcy:
 Leisel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Leisel – rzeka, dopływ Bauna